Герцфельд или Херцфельд (), также  Херцфельдт () — фамилия немецко-еврейского происхождения.

Фамилия 
 Герцфельд, Авраам (1891—1973) — сионист, депутат кнессета первых пяти созывов.
 Херцфельд, Виктор фон (1856—1919) —  венгерский скрипач, композитор и дирижёр.
 Герцфельд Гельмут (1891—1968) — настоящее имя Джона Хартфилда, немецкого художника.
 Херцфельдт, Дон (род. 1976) —  американский аниматор, сценарист и автор независимого кино. 
 Герцфельд, Леви (1810—1884) — немецкий историк и раввин. 
 Герцфельд, Соломон Абрамович (1881—1918) — сионист, министр финансов Кокандской автономии.
 Херцфельд, Энди (род. 1953) — американский программист и изобретатель.
 Герцфельд, Эрнст Эмиль (1879—1948) — немецкий археолог и филолог-иранист.
 Херцфельд, Якоб (1769—1826) — немецкий театральный актёр.

Топоним 
 Херцфельд — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.

См. также 
 Герц